Gro Harlem Brundtlands tredje regering var Norges regering 3. november 1990 til 25. oktober 1996. Det var en ren Arbeiderparti-regering.

Brundtland III, Regeringen Gro Harlem